Тасимов — фамилия; имеет женскую форму Тасимова.
 Тасимов, Азамат Утюпбергенович (1984—2003) — российский военнослужащий, гранатомётчик, гвардии рядовой, Герой России (2004).
 Тасимов, Исмагил — российский рудопромышленник, инициатор создания Горного училища в Санкт-Петербурге.